Inn o InN o Inns pueden estar relacionados con algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponímicos 
 Distrito de Inn, también conocido como 'Distrito del Eno', uno de los distritos del Cantón de los Grisones, en Suiza.

Química 
 InN, símbolo químico del Nitruro de indio.

Miscelánea 
 Holiday Inn, marca de hoteles propiedad de InterContinental Hotels Group.
 Inns of Court, literalmente "albergues de la Corte", centros de formación de los procuradores o barristers británicos en Londres.
 The ins and outs of inns, episodio 29° de la serie de televisión estadounidense 'Gilmore Girls'.